In der japanischen Stadt Ōsaka gibt es zwei große Flughäfen:

den Flughafen Kansai
den Flughafen Osaka-Itami, vor der Errichtung des Kansai Airports als Osaka International Airport bezeichnet.